Gminy w USA:
 Ten Mile (ang. Ten Mile Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Ten Mile (ang. Ten Mile Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon